Річард III:
 Персоналії 
 Річард III — король Англії в 1483—1485 рр.
 Ричард III — герцог Нормандії в 1026—1027 рр. Твори 
 «Річард III (п'єса)» — п'єса Шекспіра

 Екранізації 
 1908 — «Річард ІІІ (фільм, 1908)»
 1911 — «Річард ІІІ (фільм, 1911)»
 1912 — «Річард ІІІ (фільм, 1912)»
 1955 — «Річард ІІІ (фільм, 1955)» — режисер Лоуренс Олів'є
 1980 — «Річард ІІІ (фільм, 1980)»
 1986 — «Річард ІІІ (фільм, 1986)»
 1995 — «Річард ІІІ (фільм, 1995)» — британська екранізація 1995 р. Річарда Лонкрейна за сценарієм Єна Маккеллена
 2008 — «Річард ІІІ (фільм, 2008)»